Гужангий е най-горният етаж на 3-та серия на камбрий. Той следва друмий и предшества пейбий от серията фуронгий. Базата (началото) се дефинира като първата поява на трилобита Lejopyge laevigata преди около 500,5 милиона години. Границата гужангий-пейбий е белязана от първата поява на трилобита Glyptagnostus reticulatus преди около 497 милиона години.

Името Гужангий е получено от окръг Гужанг в провинция Хунан в Китай.

Хоризонтът се определя от формированието Хуакиао в Хунан, Китай. Точниата база на Гужангий е варовиков слой 121.3 метра над основата на формированието Хуакиао в Лоуйикси () където Lejopyge laevigata се появява за първи път.

Източници 

Камбрий